Rádio Sociedade FM (Barra Mansa) é uma emissora de rádio pertencente ao Sistema Sul Fluminense de Comunicação, instalada na cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro.

A emissora foi a primeira estação de freqüência modulada (FM) instalada no interior do Estado do Rio de Janeiro. Sua programação é voltada para o público jovem, sempre emitindo os lançamentos musicais nacionais e internacionais. Líder de audiência no seu segmento em todo o sul do estado segundo pesquisa realizada pelo instituto MIND, foi ao ar pela primeira vez em 26 de outubro de 1979.

A sua programação atinge todos municípios da região sul fluminense, além de algumas cidades do vale do paraíba paulista e do sul do estado de Minas Gerais.

Dentre os locutores e apresentadores que passaram pela emissora durante todos esses anos, destacamos nomes como Márcio Mio, Mário Esteves, Agnaldo Silva, Mônica Venerabille, Ricardo Gama, Gilson Dutra, Tom, Cláudio Chiesse, Sérgio Mama, Celso Badauê, Celsius Leite, André Alves, Jovanka, Nilson Moura, Gilberto Filho, Heber Junior, Higor Santos, Alessandra Damásio, Gilberto Vogel, Ernesto Carbone, Audren, R. Moura, Thiago Campos e Roberta Shevan.

Atualmente fazem parte do casting da rádio os locutores: DJ Raí, Lutty , Cacau, Dan Silva, Sérgio Mama e Tom.

Vários programas já fizeram história na programação da Rádio Sociedade, com especial destaque para Happy Days, Double Dose, Coquetel Molotov, D.M.C., Chá com Bolacha, Sociedade do Rock, Agitação da Sociedade, Matinê, Pancadão, Requebrando, Embalos da Sociedade, Hits e Sociediet.

Ligações externas 
 

Sociedade FM
Estações de rádio fundadas em 1979